Іван XIX (; ? — жовтень 1032, Рим, Папська держава) — сто сорок п'ятий папа Римський (травень 1024 — жовтень 1032).

Біографія 
Народився у Римі у знатній сім'ї графів Тускулумських (син Григорія, графа Тускульського і Марії, брат попереднього папи Бенедикта VIII), нащадок Феофілакта, як і папа Бенедикт VI. Іван XIX вважався надзвичайним брехуном.

Раніше граф Тосканелло. Бувши світською людиною, купив папський престол, який займав перед тим його брат, Бенедикт VIII. Отримавши великий хабар, він погодився проголосити патріарха Коснтантинопольського вселенським єпископом. Зустрівши опір духовенства, відмовився від своєї обіцянки.

Після смерті Генріха II Німецького коронував імператором Священної Римської імперії Конрада II. Присутній при коронації Канут Великий, король Англії і Данії, уклав з папою договір, що надавав деякі привілеї королю і його підданим. У 1025 році послав корону короля Польщі та благословив коронування Болеслава Хороброго.

Родовід

Примітки

Джерела 
Папа Іван XIX у Церковному лексиконі

Графи Тускулумські